Ruta kan syfta på:

Ruta (enhet) – ett ytmått
Ruta (bollspel) – ett bollspel avsett för fyra spelare
Ruta (växtsläkte) – ett växtsläkte i familjen vinruteväxter
Fönsterruta – glasskiva i fönster